Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement de deux fois la lettre E.

Codes 
 .ee, Estonie (domaine national de premier niveau)
 EE, Estonie (ISO 3166-1)
 EE, Aero Airlines (code AITA)
 0xEE, minuscule i accent circonflexe « î » (norme ISO/CEI 8859-1, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15 et 16)
 Ewe (langue), selon la norme ISO 639 des codes de langue.

Sigles et abréviations 
 EE, Easter Egg
 ee, en chimie, désigne l'excès énantiomérique
 EE, école européenne
 l'Emotion Engine, le processeur principal de la PlayStation 2
 EE, épreuve d'effort en médecine
 Europe Écologie
 EE, escorteur d'escadre
 EE, Everything Everywhere, opérateur de télécommunication.
EE, Evaluation Ecrite
EE, acronyme de Esprit Equitation

Noms 
 Ee, un village des Pays-Bas, de la commune de Dongeradeel
 Ee, le nom de plusieurs rivières du nord des Pays-Bas
 l'E, près d'Edam et Volendam.
 l'Ee, à Gaasterland-Sloten (Gaasterlân-Sleat)
 le Dokkumer Ee, nom néerlandais pour Dokkumer Ie, une rivière de la Frise, entre Leeuwarden et Dokkum

Autres sens 
 EE, en hexadécimal, représente le nombre 238 en décimal
 Ee, Ée, Éé, Èè et Ëe, digrammes de l'alphabet latin

Code